César Auguste Bracquemond (1805-1848), tailleur d'habits, père de :
 Félix Bracquemond (1833-1914), peintre, céramiste, graveur et décorateur d'objets d'art, époux de Marie Bracquemond (1840-1916), peintre impressionniste, d'où :
 Pierre Bracquemond (1870-1926), peintre, père de :
 Marthe Bracquemond (1898-1973), musicienne et compositrice.
 Laurent Bracquemond (1848-18..), ébéniste, père de :
 Émile Bracquemond (1889-1970), sculpteur.
 Agnès Bracquemond (née en 1956), sculptrice française, petite-fille du précédent.

Références